Alexandra Marinescu (1982–) román világbajnok tornász
 Alexandra Marinescu (2000?–) craiovai autóversenyző